Kombinace písmen R a I má více významů:

RI 
 Republic of Indonesia, Republik Indonesia, též mezinárodní poznávací značka
 Rhode Island
 Rock Island, více míst tohoto názvu
 Rinteln, zemský okres Schaumburg (SPZ)
 provincie Rieti, SPZ, město Rieti
 Rijeka, SPZ
 okres Ried im Innkreis, SPZ, město Ried im Innkreis
 Rotary International
 Royal Institution of Great Britain
 Raiffeisen International Bank Holding
 Tigerair Mandala, IATA kód indonéského nízkonákladového leteckého dopravce
 Regesta Imperii
 referenční integrita
 respirační insuficience, ztížené dýchání, dechové obtíže
 renální insuficience, ledvinné selhání
 ring indicator, zapojení sériového portu RS-232
 index lomu (refractive index)
 referenční hodnota příjmu, reference intake, dříve doporučená denní dávka
 zajišťovna (reinsurance)
 RI 75 BUS, Irisbus RI 75, Iveco RI 75, typ autobusové nápravy

Ri 
 Ri (Orne), obec v departmentu Orne v severozápadní Francii
 Richardsonovo číslo

ri 
 ri, vesnice, nejnižší jednotka územního členění v Severní i Jižní Koreji